CSN kan een afkorting of acroniem zijn van:
China Southern Airlines, Chinese luchtvaartmaatschappij
Koepel der Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen, het samenwerkingsverband van christelijke studentenverenigingen in Nijmegen
Companhia Siderúrgica Nacional, Braziliaans staalbedrijf
Continentie Stichting Nederland 
Crosby, Stills & Nash, Amerikaanse supergroep
CSN (album) (1977), album van deze groep
CSN (boxset) (1991), cd-box van deze groep